|-
| 201301 - || || 1 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 201302 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201303 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201304 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201305 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201306 - || || 3 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 201307 - || || 2 d'octubre de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 201308 - || || 10 d'octubre de 2002 || Michael Adrian || M. Kretlow
|-
| 201309 - || || 2 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 201310 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201311 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201312 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201313 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201314 - || || 2 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 201315 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201316 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201317 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201318 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201319 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201320 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201321 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201322 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201323 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201324 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201325 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201326 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201327 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201328 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201329 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201330 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201331 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201332 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201333 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201334 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201335 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201336 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201337 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201338 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201339 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201340 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201341 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201342 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201343 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201344 - || || 5 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201345 - || || 5 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201346 - || || 5 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201347 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201348 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201349 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201350 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201351 - || || 7 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201352 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201353 - || || 5 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201354 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201355 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201356 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201357 - || || 8 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201358 - || || 6 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201359 - || || 6 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 201360 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201361 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201362 - || || 7 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201363 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201364 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201365 - || || 10 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201366 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201367 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201368 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201369 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201370 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201371 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 201372 - || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 201373 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201374 - || || 9 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201375 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201376 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201377 - || || 30 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201378 - || || 30 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201379 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201380 - || || 30 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201381 - || || 31 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201382 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201383 - || || 30 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 201384 - || || 31 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201385 - || || 2 de novembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 201386 - || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201387 - || || 6 de novembre de 2002 || Needville || Needville
|-
| 201388 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201389 - || || 4 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201390 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201391 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201392 - || || 2 de novembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 201393 - || || 5 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201394 - || || 6 de novembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201395 - || || 6 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201396 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201397 - || || 7 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201398 - || || 7 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201399 - || || 7 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201400 - || || 7 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

1